Појам Џорџ Хамилтон може да се односи на:
 Џорџ Хамилтон (музичар),
 Џорџ Хамилтон (глумац),